Brunswick County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brunswick County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001663
 Brunswick County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 74002110